Euterpe – musa della poesia lirica, della musica e del flauto nella mitologia greca
Euterpe – nome proprio di persona italiano femminile
Euterpe – genere di piante della famiglia delle Arecaceae
27 Euterpe – asteroide scoperto nel 1853
Euterpe – gruppo musicale spagnolo folk-progressive che ha collaborato con Daevid Allen negli anni settanta